Louvard est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Louvard (1948-), biologiste français ;
  François Louvard (1661-1739), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur ;
 Théophile-Marie Louvard (1858-1950), ecclésiastique catholique français.